Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Walesu.

Povijest
Wales je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Vidi 
kršćanstvo u Engleskoj
kršćanstvo u Sjevernoj Irskoj
kršćanstvo u Škotskoj
kršćanstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu

Izvori 

 
Wales